Rodrigo Souza Silva – calciatore brasiliano naturalizzato est-timorese
 Walace Souza Silva – calciatore brasiliano
 Welinton Souza Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 De Souza Silva